Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Константиново (городской округ Воскресенск) — православный храм Воскресенского благочиния Коломенской епархии.

История 
Согласно книжкам Московского государства за 1508 году в 15-16 веке в деревне Константиново был построена деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Впервые упоминается в Книге писцов Коломенского уезда с 1577 по 1578 год: «За князем Михайлом за княж Федоровым сыном Кашина, а преж того в поместье было за князем Иваном Конбаровым: село Костентиновское, на берегу Москвы реки, а в нём церковь Успения Пречистые, древена, клетцки».

В 1674 году на деревенском кладбище была построена ещё одна деревянная церковь Архангела Михаила, существовавшая ещё в 19 веке.

Каменная Троицкая (Успенская) церковь была построена в 1797 году в стиле позднего классицизма. Архитектор храма в деревне Константиново остался неизвестным, возможно, это был итальянец. В качестве основы для Троицкой (Успенской) церкви был взят один из знаменитых римских храмов Сан-Пьетро-ин-Монторио, построенный Донато Браманте в 1502 году. Центральный престол храма в то время был освящен во имя Пресвятой Богородицы. Троица, левый — в честь Иоанна Крестителя, справа — в честь Успения Пресвятой Девы Богородицы.

Храм стиля зрелого классицизма, основной объём которого представляет двусветную купольную ротонду, окруженную колоннадой тосканского ордера. На стенах внутри ротонды — сюжетная масляная живопись 1909—1910 гг.

В 4 км к северо-западу от Воскресенска на берегу Москвы-реки находится большая деревня Константиново. В середине 18 века. он принадлежал генеральному прокурору Священного Синода И. И. Мелиссино. В 19 веке. Им владел А. М. Пушкин, известный переводчик пьес Мольера. В 1797 году благодаря усердному труду П. В. Мелиссино в поместье была построена церковь Святой Троицы (Успенская) в память о её муже. Известно, что Иван Иванович Мелиссино является основателем Московского университета на Воробьевых горах (МГУ), на протяжении многих лет был его вторым директором и куратором, а в 1763 году императрицей Екатериной II он был избран должность Обер- прокурора Синода. Мелиссино умер в 1795 году, его тело было похоронено в левом краю храма.

В 1934 году церковь Троицкий (Успенский) была закрыта. Последним священником храма был протоиерей Николай Архангельский. 5 ноября 1937 года он был застрелен в тренировочном лагере НКВД Бутово. На Юбилейном Архиерейском Соборе 13-16 августа 2000 года архиепископ Архангельский Николай был причислен к новомученикам.

В начале 1991 года Церковь Троицы (Успения) была передана общине верующих, а весной того же года она была переименована в Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Трудное возрождение храма началось.

В настоящее время в храме регулярно совершаются Богослужения. При храме работает воскресная школа для детей и взрослых.

Духовенство 
 Настоятель храма — священник Сергий Котерев

Ведомость о церкви Живоначальной Троицы в селе Константиново, Бронницкого уезда, Московской губернии. 1834 год 
(до 1812 года церковь Успения Пресвятой Богородицы)

ЦГА г. Москвы фонд 203-744-1957 мкрф.13 

Священник Иван Ефимович Замыслов - Священников сын - обучался в Вифанской Семинарии; по окончании курса с аттестатом 3-го разряда в 1833 году февраля 28 дня посвящён во Священника Преосвященным Николаем Епископом Дмитровским Викарием Московским на настоящее место. Грамоту имеет. Судим и штрафован не был и под следствием и судом не состоит.

В каком родстве состоит: Дьячку племянник двоюродный по жене, а Пономарю свояк родной.

Дьячек Антип Савельев - дьяческий сын, в 1794 году определён во дьячка на сие место Преосвященным Афанасием Епископом Коломенским, а в 1796 году апреля 25 дня посвящён в стихарь оным же Преосвященным. Грамоту имеет. 
Читает и поёт не худо, а катехизис мало знает. 

Судим и штрафован не был и под судом не состоит.
Жена ево - Евфимия Яковлева, 61 год.

В каком родстве состоит: Священнику и Пономарю по жёнам двоюродный дядя.

Пономарь Иван Маркович Воздвиженский - дьяческий сын - обучался Коломенского духовного училища в низшем отделении (ред. - всего было 3 отделения - низшее, среднее, высшее); из онаго 1822 года декабря 8 дня определён во дьячка Преосвященным Афанасием Епископом Дмитровским Викарием Московским Бронницкой округи в село Вишняково ко Крестовоздвиженской церкви, 1823 года мая 30 дня оным же Преосвященным посвящён в стихарь; а в оном же году октября 27 дня переведён на сие место в Пономари. Грамоту имеет. Читает, поёт и катехизис знает не худо. 
Судим и штрафован не был и под судом не состоит.

В семействе у него:
Жена ево Акилина Никифорова - 28л.
Дети их: Илья обучается Коломенскаго уездного училища в 1-м приходском классе.
Алексей - 5л.
Анна - 3л.
Иван - 1 год

В каком родстве состоит: Священнику свояк родной, а дьячку по жене племянник двоюродный.

Заштатные и сиротствующие:
Бывшего в сем селе Пономаря Никифора Иванова жена вдова Марья Симеонова, 58 лет, живёт в своём оставшемся после мужа доме на своём пропитании.

В каком родстве состоит: Священнику и Пономарю тёща.

В селе Константинове действительнаго Статскаго Советника Алексея Михайловича Пушкина дочери девицы Параскевы Алексеевны:
дворовых людей мужеска пола 8, женска 8, двор 1
Ея же крестьян мужеска полу 297, женска - 299, дворов 60

В сельце Спасском помещика Колежскаго асессора Николая Михайловича Смирнова:
дворовых людей мужеска пола 16, женска 22, двор 1

В деревне Маришкине того же господина крестьян:
мужеска пола 68, женска 65, дворов 12
в полуверсте препятствий нет

В деревне Хлопках того же господина крестьян:
мужеска пола 76, женска 75, дворов 19
в 3-х верстах препятствий нет

Итого: 93 двора, мужеска полу 465, женска - 474

Троицкой церкви Священник Иоанн Евфимиев Замыслов руку приложил.
Дьячек Антип Савельев руку приложил.
И церкви Пономарь Иван Марков руку приложил.
Свидетельствовал Благочинный Марчуговский Священник Иоанн Михайлов.

Иван Ефимович ЗАМЫСЛОВ (сын Священника)

Служил Священником церкви Живоначальные Троицы в селе Константиново, Бронницкого уезда почти 44 года, начиная с февраля 1833 и по 10.12.1876

жена его Наталья Никифоровна (дочь Дьякона)

дети их:

 Анна Ивановна 1834
 Марья Ивановна (зам. Дроздова) 09.02.1835
 Дмитрий Иванович Замыслов 15.05.1836
 Александра Ивановна 1839 г.р.
 Анна Ивановна 1849 г.р.
 Софья Ивановна 06.09.1851
 Иван Иванович Замыслов 13.02.1846
 Варвара Ивановна 29.11.1843
 Пелагея Ивановна 1856 г.р.

Известно, что Дмитрий Иванович Замыслов учился в Вифанской духовной Семинарии, затем в 1854-55гг. поступил в Московский Императорский Университет.
По всей видимости жил и работал в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Московская епархия
 Народный каталог православной архитектуры

Константиново
Константиново